Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але завершила професійні виступи 13 серпня 1999.

Марі П'єрс виграла титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес з рахунком 6–2, 7–5.

Марі П'єрс стала першою француженкою, яка виграла свій домашній турнір Великого шолома, від часів Франсуаз Дюрр 1967 року.

Сіяні гравчині

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Earlier rounds

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2000 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, одиночний розряд
2000 у тенісі
2000 у французькому спорті